Ору́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний захід від Парижа, 35 км на захід від Пуатьє, 50 км на північний схід від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Ору на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Ору на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр